Kalkhof steht für:
 Kalkhof (Hamburg), eine ehemalige städtische Einrichtung und heute eine Straße in Hamburg-Neustadt
 Kalkhof (Wanfried), Verhandlungsort des Wanfrieder Abkommens
 Kalkhof, bis 1938 Gollubien, Kirchspiel Marggrabowa, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Golubki, Dorf im Powiat Oletzko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Kalkhof ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Kalkhof (1933–2014), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Richard Kalkhof (1858–1925), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdR
 Tim Kalkhof (* 1987), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kalkhoff
 Kalckhoff
 Kalckhoven
 Kalkofe
 Kalkofen (Begriffsklärung)